Awa era el nombre de dos antiguas provincias japonesas:

 Provincia de Awa, en la hoy prefectura de Chiba.
 Provincia de Awa, en la hoy prefectura de Tokushima.